Rendez-vous (ontmoeting), een ontmoeting op afspraak tussen twee of meer personen op een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip, of bijvoorbeeld een ontmoeting tussen twee ruimtevaartuigen.

Muziek
 Rendez-Vous (Nikos Aliagas & Friends), een album uit 2007 van de Griekse zanger Nikos Aliagas
 Rendez-Vous (In-Grid), een album uit 2003 van de Italiaanse zangeres In-Grid
 Rendez-Vous (Jean-Michel Jarre), een album uit 1986 van de Franse muzikant Jean Michel Jarre
 Rendezvous (CANO), een album uit 1979 van de Canadese rockband CANO
 Rendezvous (Michel Camilo), een album uit 1993 van Michel Camilo, muzikant uit de Dominicaanse Republiek
 Rendezvous (Christopher Cross), een album uit 1992 van de Amerikaanse zanger Christopher Cross
 Rendezvous (Craig David), een single uit 2001 van de Britse zanger Craig David
 Rendezvous (Sandy Denny), een album uit 1977 van de Britse zangeres Sandy Denny
 Rendezvous (Luna), een album uit 2004 van de Amerikaanse rockband Luna
 Rendez-vous (Pas de Deux), een nummer uit 1983 van de Belgische groep Pas De Deux
 Rendez-Vu, een single uit 1992 van het Britse duo Basement Jax
 Rendezvous (band), een Israëlische band
 Rendezvous Records, een Amerikaanse platenmaatschappij van 1958 tot 1963
 Rendezvous 6:02, een nummer van de Britse band U.K.
 The Rendezvous (ft. Madi Diaz), een nummer van de Amerikaanse artiest Rob Cantor uit 2013, in het album "Not a trampoline"
 Metal Rendez-Vous, een album van de Zwitserse rockband Krokus die in 1980 uitkwam.

Film/televisie
 Rendezvous (1935), een Amerikaanse film uit 1935 met onder anderen William Powell
 The Rendezvous, een Japanse film uit 1972 geregisseerd door Kōichi Saitō
 C'était un rendez-vous (bekend als Rendezvous), een Franse kortfilm uit 1976 geregisseerd door Claude Lelouch
 Rendez-vous (1985), een Franse film uit 1985 met onder anderen Juliette Binoche
 Rendezvous (1999), een Amerikaanse televisiefilm uit 1999
 Rendezvous (2001), een Zweedse film uit 2001
 Rendezvous (Prison Break), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break
 Rendez-vous (2015), een Nederlandse film uit 2015

Anders
 Bonjour (software) (voorheen Rendezvous), de handelsnaam van de software voor het implementeren van het netwerkprotocol Zeroconf in Mac OS X.
 Rendezvous with Rama, tetralogie van Arthur C. Clarke
 Rendez-vous in Lapland, een roman van Gérard de Villiers
 Buick Rendezvous, een sports utility vehicle (SUV) van het Amerikaanse automerk Buick